Gueydon de Dives est le nom d'une famille française qui s'est en particulier consacrée à l'outre-mer au .

Historique

La famille Gueydon de Dives est une famille d'ancienne bourgeoisie du Périgord qui donna des consuls de Périgueux sous l'Ancien Régime. Elle a gardé le nom de son manoir de Dives  à Manzac, (Dordogne). Jean Gueydon (1551-1645), était bourgeois et consul de Périgueux.

Membres réputés 

Elle compte notamment :
 Amédée Lucien Félix Gueydon de Dives (né le 4/4/1860 - mort le 14/1/1919), général de brigade, commandeur de la Légion d'honneur, campagne au Maroc, mort pour la France , décédé à l'hôpital d'Oujda - s'est illustré pendant la campagne du Maroc 1907-1914 et la bataille d'Elhri
 Jean Baptiste Amédée Gueydon de Dives (né le 1/5/1865  - mort le 11/9/1934), directeur financier à la Banque de Madagascar 
 Henri Gueydon de Dives (né le 5/7/1910 - mort le 29/3/2007), capitaine de corvette, écrivain.
 Suzanne Gueydon de Dives, responsable d'associations consacrées à la formation de la femme africaine, président du « Comité français ONG/ONU » (comité de liaison des ONG et de l'ONU). Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Bibliographie 

Gueydon